Молли Хаддл (; ) — американская легкоатлетка, бегунья на длинные дистанции.

15 марта 2015 года выиграла Нью-Йоркский полумарафон с личным рекордом — 1:08.31.

Биография 
В 2002 году окончила среднюю школу Notre Dame High School. С 2003 по 2007 годы училась в Университете Нотр-Дам.

Результаты

Соревнования

Примечания

Ссылки 

Бегуны на длинные дистанции США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года